Вальбона () — река на севере Албании. Правый приток Дрина.

Исток реки находится в горах Проклетие вблизи границы с Черногорией.

Вальбона протекает через муниципалитет Маргегай (горные села Вальбоне, Драгоби и Шошань), затем возвращается на юг вблизи города Байрам-Цурри, а дальше на юго-запад до впадения в Дрин.

Это одна из самых чистых рек в стране. В долине реки организована заповедная зона.

Примечания 

Притоки Дрина
Реки Албании